Влади́мир Никола́евич Моисе́енко (7 марта 1963, Магнитогорск, Челябинская область — 15 марта 2011, Москва) — российский сценарист.

Биография 
Родился 7 марта 1963 года в Магнитогорске.

В 1996 г. окончил сценарный факультет ВГИК.

Член Европейской гильдии деятелей киноискусства и киноакадемии Голливуда.

Скончался на 49-м году жизни 15 марта 2011 года.

Фильмография 
 2014 Солнечный удар
 2011 Утомленные солнцем 2: Цитадель
 2010 Утомленные солнцем 2: Предстояние
 2010 Возвращение в «А» (Казахстан, Россия)
 2008 Пять шагов по облакам
 2007 Антидурь
 2007 12
 2006 Опера. Хроники убойного отдела-2 (фильмы 14-15)
 2006 Вдох-выдох
 2004 Формула
 2004 Против течения
 2003 Нет спасения от любви
 2003 Кобра. Антитеррор
 2003 Главное правило № 2
 2003 Возвращение
 2001 Кобра (фильмы 1-3)
 2000 Старые клячи
 2000 Маросейка, 12 (фильмы 2-3, 6)
 1996 Кафе «Клубничка» (3, 29, 31, 43, 55, 118, 124, 125, 133, 136, 156, 161 серии)

Ссылки 
 http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/21481/bio/